Das Zentrum Brandschutz der Bundeswehr (ZBrdSchBw) ist eine Bundesunterbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg). Es ist dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) unmittelbar fachlich unterstellt.

Auftrag 
Das Zentrum Brandschutz der Bundeswehr ist für die Sicherstellung des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung bei Dienststellen der Bundeswehr verantwortlich, bei denen Auftrag, Geheimhaltungsgründe oder besonderes Gefahrenpotential die Vorhaltung einer Bundeswehrfeuerwehr erfordern.

Die wahrzunehmenden Aufgaben beinhalten den Einsatz von Personal, Material, die Organisation der notwendigen Logistik sowie die Aus- und Fortbildung. Von seinem Standort Sonthofen aus führt es die insgesamt 58 Bundeswehrfeuerwehren (Stand: 2021).

Gliederung 
 Behördenleitung
 Fachbereich ZA – Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich E – Einsatz Feuerwehr
 Fachbereich FE – Fähigkeitsentwicklung

Leiter des Zentrum Brandschutz der Bundeswehr 
 2012–2018: Oberst Michael Schuch
 2018–2022: Andreas Sagurna
 seit 2022: Friedhelm Wolter

Weblinks 
 

 a.tv – fernsehen fürs allgäu – Koordinieren – vor allem, wenns brennt: Das neue Brandschutzzentrum der Bundeswehr

Einzelnachweise 

Behörde im Organisationsbereich Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (Bundeswehr)
BundeswehrFeuerwehr
Brandschutz (Deutschland)
Gegründet 2012
Organisation (Sonthofen)